Grupo de Oração Universitário é uma célula da Renovação Carismática Católica, sendo parte do Ministério Universidades Renovadas. É um grupo da Igreja Católica tendo como público-alvo Estudantes universitários. Segundo dados da organização, existem cerca de 600 grupos no Brasil.

Ligações externas 
 

Ministério Universidades Renovadas